Sztolcman ist der Name von:

 Jan Sztolcman (1854–1928), polnischer Ornithologe
 Grzegorz Sztolcman (* 1962), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Stolzmann
 Stoltzman